Васи́лий Голо́вкин:
 Головкин, Василий Степанович (1921—1945) — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Головкин, Василий Яковлевич (1909—1986) — советский военный деятель, политработник, генерал-полковник.